Stati Uniti d'America
 Whitestown – città della Contea di Boone, Indiana
 Whitestown – città della Contea di Oneida, New York
 Whitestown – città della Contea di Vernon, Wisconsin